Le Monte-Carlo Squash Classic 2006 est l'édition 2006 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule du 6 au  au Stade Louis-II à Monaco. Le tournoi fait partie de la catégorie Silver 25 et il est doté de  de prix.

Natalie Grinham remporte son premier grand titre face à la tête de série  Vanessa Atkinson.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification.

Têtes de série

Tableau

Références 

2006
Squash en 2006
Sport à Monaco en 2006
Sport en décembre 2006